Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Recklinghausen enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Kreis Recklinghausen

Weblinks 

 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.
 

Recklinghausen
Geographie (Kreis Recklinghausen)